De Rally van Turkije 2003, formeel 4th Rally of Turkey, was de 4e editie van de Rally van Turkije en de derde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2003. Het was de 364e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start was in Antalya en de finish in Kemer.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Tur
Rally van Turkije
Sport in Antalya